

Geschichte 
Im Königreich Jugoslawien wurden 1931 neue Kennzeichen eingeführt. Sie zeigten zunächst ein blaues Feld am linken Rand. Dort war in roter Farbe die Jahreszahl der Zulassung sowie die Kodierung des entsprechenden Landesteils vermerkt (z. B. 2 für Slowenien und 3 für Kroatien). Es folgten mehrere schwarze Ziffern auf weißem Grund.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden abweichende Schilder, teilweise mit vollständigem Städtenamen, ausgegeben.

System ab Anfang der 1950er Jahre 
Anfang der 1950er Jahre wurde in der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien ein neues einheitliches Kennzeichensystem eingeführt. Die Schilder besaßen einen weißen Hintergrund und zeigten zunächst einen roten Stern. Danach gab ein schwarzer Buchstabe die entsprechende Region an, in der das Fahrzeug zugelassen war (S für Slowenien, H Kroatien). Es folgte eine ebenfalls schwarze Ziffernkombination.

System ab 1961 

1961 erfolgte eine erneute Umstellung des Systems. Die Kennzeichen begannen nunmehr mit einem Regionalcode aus zwei Buchstaben, der die genaue Herkunft des Fahrzeugs angab. Es folgten ein roter Stern und maximal sechs Ziffern, durch einen kurzen Bindestrich in zwei Gruppen geteilt. Es ergaben sich somit die folgenden Kombinationen: AB 12-34, AB 123-45 und AB 123-456. Für die Kodierung der Region wurden auch die Buchstaben Č, Š und Ž genutzt.

Bei Anhängern wurde der Aufbau des Schildes gespiegelt, das heißt: Der Regionscode fand sich hier am Ende des Schildes.

Diplomatenkennzeichen besaßen einen schwarzen Hintergrund und gelbe Aufschrift. Am linken Rand war die Region mit zwei übereinander stehenden Buchstaben angegeben. Fahrzeuge mit außergewöhnlichen Abmessungen erhielten rote Kennzeichen mit weißer Schrift. Befristet gültige Nummernschilder zeigten die Buchstaben RP (Registrovano Privremeno) und ein vertikales rotes Band mit der Jahreszahl. Für landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden grüne Kennzeichen ausgegeben.

Nach dem Zerfall Jugoslawiens 
Nach dem Zerfall der SFR Jugoslawien führten die einstigen Teilrepubliken eigene Kennzeichensysteme ein, die sich zunächst noch stark am gesamtjugoslawischen System orientierten, später aber immer mehr Änderungen erfuhren. Die Regionalkürzel wurden größtenteils übernommen. Während der Jugoslawienkriege wurden auch in besetzten Gebieten teilweise eigene Kennzeichen ausgegeben. Dies geschah beispielsweise in der Republik Serbische Krajina in Kroatien. Die neugeschaffene Bundesrepublik Jugoslawien führte das alte System zunächst weiter. Bis zur Einführung neuer Schilder Anfang 2011 wurde das jugoslawische System mit leichten Abänderungen nur noch in Serbien verwendet.

Kürzel des gesamtjugoslawischen Kennzeichensystems bis 1991

Übersicht der Nachfolgestaaten

Weblinks 

 Bilder jugoslawischer Kennzeichen

Straßenverkehr (Jugoslawien)
Jugoslawien